Dominique Bussereau (né en 1952), homme politique français ;
  (1863-1919), prêtre catholique allemand.